Otto von Callenberg ist der Name folgender Personen:
* Otto Carl von Callenberg (1686–1759), deutsch-dänischer Oberlanddrost (Landrat) der Herrschaft Pinneberg
 Otto Heinrich von Callenberg (1601–1644), deutscher Offizier und Politiker